Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Kamerun:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Kamerun, Berge
!
Kamerun, Berge